Кра́ковский трамвай — пассажирская трамвайная система в городе Кракове в Польше. Был открыт в 1882 году как конка, с 1900 года постепенно перешёл на электрическую тягу. Трамвайная сеть является основой транспортной сети города. Обслуживает инфраструктуру и заказывает перевозки совет коммунального хозяйства и транспорта города Краков; обслуживает подвижной состав и выполняет перевозки АО «Предприятие городского транспорта» (). В составе трамвайной сети с 2008 года функционирует Краковский скоростной трамвай, существуют маршруты, проходящие как по скоростным участкам, так и по путям обычного трамвая. В центре города в районе железнодорожного вокзала для разгрузки окрестных улиц и перекрёстков устроен подземный участок длиной 1,4 км.

История 
Первая линия рельсового конного трамвая в Кракове возникла в 1882 году, заменив действовавшую более десяти лет омнибусную линию. Это была узкоколейная линия шириной 900 мм, длиной 2,8 км, с железнодорожного вокзала до Подгурского моста. Эта линия сначала была однопутной и имела четыре разъезда. В 1896 году построена следующая линия: Главный рынок — Краковский парк длиной 1670 м. В то же время из-за роста потребностей в перевозках начата перестройка первой линии на двухпутную. До 1925 года на всех двухпутных линиях в Кракове действовало левостороннее движение.

Электрификация краковских трамваев начата в 1901 году. Торжественное открытие первой электрической линии трамвая произошло 16 марта 1901. Линию обслуживали трамваи типа SW1 производства Санокской Фабрики вагонов и машин (ныне Autosan). 25 октября 1902 введены в эксплуатацию три очередных линии (№ 3 с ул. Детла через Старовисльную к Главному Рынку, № 5 с ул. Длугей через Главный Рынок к Звежинецкой и № 4 с Рынка по улице Шевской через Подвале в Парк Йордана). В январе 1913 на участке от ул. Звежинецкой через ул. Доминиканску, Главную почту, улицу Старовисльную до Третьего Моста на Висле введена в эксплуатацию первая ширококолейная линия № 6 (вагоны также из Санока, типа SN1) с колеёй 1435 мм. В момент перехода с левостороннего движения на правостороннее в 1925 году в Кракове существовали три узкоколейные линии и три ширококолейные. В течение следующих десятилетий узкоколейные линии постепенно заменялись ширококолейными, только в 1953 году ликвидирована последняя из них.

В 1950 проложена линия Борка Фаленцкого, 7 ноября 1952 года соединены старый Краков с Новой Хутой, а в 1954 введён участок до Плашова, а затем в 1965 в Прокочим, в 1955 завершена объездная дорога вокруг Плантов и ликвидированы трамвайные линии на Главном Рынке и на улицах Висльной, Славковской и Сенной. Последующие годы отличались развитием трамвайной сети в Новой Хуте и Подгуже, продлена также между прочими линия через Прокочим до Бежанова, построен второй путь через Лагевники к Борку Фаленцкому. Последней в полной мере введенной линией является путь, используемый с 2000 года в Курдванове, который является одновременно первым завершенным этапом строительства «Краковского скоростного трамвая».

В 2006 введен в эксплуатацию новый участок пути на улице Павей, а в сентябре 2007 года она соединена с кольцом на улице Каменной.

11 января 2008 года сдан в эксплуатацию подземный участок под центральным вокзалом и улицей Любомирского. В тоннеле длиной 1420 м (с рампами — 1536 м) находятся две подземные станции, Dworzec Główny Tunel и Политехника.

В ближайшие годы планируется развитие трамвайной сети в направлении жилых массивов: Липски, Ручай, а также через Ольшу до Мистшейовиц.

Ночное трамвайное сообщение было ликвидировано в 1986 году, но с 2012 года были вновь введены два ночных маршрута: 64 и 69.

Современность 

На 2012 год Краковский трамвай эксплуатирует 90 километров линий, из которых 1,4 километра проходит под землёй, порядка двухсот семидесяти поездов на двадцати четырёх маршрутах, три трамвайных депо, и является основным пассажирским перевозчиком в Кракове.

Подвижной состав

Подвижной состав, используемый в регулярном пассажирском движении

Маршруты

Список маршрутов

Примечания

Ссылки 
 Сайт Управления коммунального хозяйства и транспорта города Кракова
 Сайт Городского транспортного предприятия Кракова
 Схема транспортного сообщения Кракова

Трамвайные системы Польши
Транспорт в Кракове